Aligrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aligrynnan (vid Halsön, Korsnäs), Österbotten, 
 Aligrynnan (i Hinjärvträsket, Korsnäs), Österbotten,

Se även
Aligrundet

Robotskapade Finlandförgreningar